Victorious (navođen kao i VICTORiOUS) je američki tinejdž sitkom Dena Šnajdera, koji se od 27. marta 2010. do 2 februara 2013. premijerno prikazivao na Nikelodeonu.
Serija se vrti oko ambiciozne pevačice Tori Vege, čiji lik tumači Viktorija Džastis, koja pohađa umetničku školu u Holivudu.

Spisak epizoda

Sezona 1 (2010–11) 
 Ova sezona sadrži 19 epizoda.
 Avan Džogija se ne pojavljuje u jednoj epizodi. (1x04)
 Arijana Grande se ne pojavljuje u dve epizode. (1x05, 1x17)
 Danijela Monet se ne pojavljuje u četiri epizode. (1x07, 1x10, 1x11, 1x19)

Sezona 2 (2011) 
 Ova sezona sadrži 13 epizoda.
 Avan Džogija se ne pojavljuje u tri epizode. (2x04, 2x05, 2x08)
 Danijela Monet se ne pojavljuje u četiri epizode. (2x02, 2x10)

Sezona 3 (2012)

Reference 

Америчке серије